Andrzej Karol Grudziński (1611–1678) – wojewoda poznański i kaliski
Antoni Grudziński (1897–1981) – polski generał
Bronisław Grudziński (1911–1992) – obrońca Westerplatte
Czesław Grudziński (1911–1992) – polski kompozytor i pedagog
Franciszek Grudziński (1835–1???) – powstaniec styczniowy
 Jan Grudziński (1907–1940) – polski wojskowy
 Janusz Grudziński (ur. 1961) – muzyk rockowy
 Jerzy Grudziński (1909–1985) – polski dyplomata
 Joanna Grudzińska (1799–1831) – księżna łowicka, morganatyczna żona wielkiego księcia Konstantego
 Józef Grudziński (1903–1944) – działacz ruchu ludowego
Karol Grudziński (1699–1758) – polski szlachcic
 Michał Grudziński (ur. 1944) – aktor
 Mikołaj Wiktoryn Grudziński (1636–1704) – krajczy królowej, starosta ujski (ujścicki), pilski, golubski, grzybowski i guzowski
 Piotr Grudziński (1975–2016) – polski gitarzysta
Piotr Samuel Grudziński (zm. 1653) – polski szlachcic
 Roman Grudziński (1961–1989) – polski skoczek spadochronowy
Stanisław Grudziński (1852–1884) – polski poeta
 Tadeusz Grudziński (1924–2015) – historyk
 Tadeusz Grudziński (1937–2016) – dyrygent i kierownik orkiestr
 Wiesław Grudziński (ur. 1956) – polski wojskowy
 Wiktor Grudziński (ur. 1978) – polski koszykarz
Włodzimierz Grudziński (ur. 1950) – polski matematyk
 Zygmunt Grudziński (1572–1653) – wojewoda kaliski
 Zygmunt Grudziński (1560–1618) – wojewoda rawski
 Zygmunt Grudziński (1870–1929) – radiolog
Maurycy Herling-Grudziński (1903–1966) – polski prawnik
 Gustaw Herling-Grudziński (1919–2000) – pisarz